Rio dos Índios steht für:

 Rio dos Índios (Ivaí), linker Nebenfluss des Rio Ivaí in Brasilien
 Rio dos Índios (Oberer Ivaí), rechter Nebenfluss des oberen Rio Ivaí in Paraná, Brasilien
 Rio dos Índios (Rio Grande do Sul), Municipio im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien